Bajo el nombre común corvina se conoce a diferentes especies de peces marinos de la familia Sciaenidae, dentro del orden Perciformes. Las especies más conocidas son la corvina o perca regia (Argyrosomus regius) y la corvina negra (Sciaena umbra) ("brown meagre", en inglés), muy típicas del mar Mediterráneo. Son muy apreciadas en la gastronomía y pesca deportiva las especies del litoral del Océano Pacífico de Sudamérica. En la actualidad existen proyectos de acuicultura centrados en estas especies en los que se ha logrado la producción de huevos fértiles por inducción hormonal, y un moderado éxito en la supervivencia de las larvas. 
Asimismo, en el continente americano hay otras dos especies más que llevan el mismo nombre: la corvina negra (Pogonias cromis),  cuya distribución comprende el noroeste del océano Atlántico, México y el Caribe, mientras que la otra corvina negra (Pogonias courbina) habita en aguas templadas a templado-cálidas de las costas orientales de América del Sur.

Especies
Listado de las diferentes especies denominadas corvina:

 Argyrosomus hololepidotus;
 Argyrosomus regius;
 Atractoscion aequidens;
 Bairdiella ronchus;
 Bodianus scrofa;
 Brotula clarkae;
 Cilus gilberti;
 Cynoscion albus;
 Cynoscion analis;
 Cynoscion nebulosus;
 Cynoscion othonopterus;
 Cynoscion parvipinnis;
 Cynoscion phoxocephalus;
 Cynoscion similis;
 Cynoscion squamipinnis;
 Cynoscion stolzmanni;
 Cynoscion striatus;
 Elattarchus archidium;
 Isopisthus parvipinnis;
 Isopisthus remifer;
 Micropogonias altipinnis;
 Micropogonias furnieri;
 Micropogonias undulatus;
 Miracorvina angolensis;
 Odontoscion dentex;
 Ophioscion simulus;
 Otolithes ruber;
 Pentheroscion mbizi;
 Petilipinnis grunniens;
 Plagioscion squamosissimus;
 Pogonias cromis;
 Pristiophorus schroederi;
 Pseudotolithus elongatus;
 Pseudotolithus epipercus;
 Pseudotolithus moorii;
 Pseudotolithus senegalensis;
 Pseudotolithus typus;
 Pteroscion peli;
 Sciaena gilberti A.;
 Sciaena umbra;
 Sciaenops ocellatus;
 Umbrina canariensis;
 Umbrina cirrosa;
 Umbrina ronchus.

Sciaenidae